Solbakken ist der Familienname folgender Personen:

 Bjarne Solbakken (* 1977), norwegischer Skirennläufer
 Erik Solbakken (* 1984), norwegischer Fernsehmoderator
 Håvard Solbakken (* 1973), norwegischer Skilangläufer
 Hilde Solbakken (* 1971), norwegische Diplomatin
 Markus Solbakken (* 2000), norwegischer Fußballspieler
 Ola Solbakken (* 1998), norwegischer Fußballspieler
 Ståle Solbakken (* 1968), norwegischer Fußballspieler und -trainer